Eukrate steht für:
 Eukrate (Mythologie), Tochter des Meeresgottes Okeanos aus der griechischen Mythologie
 (247) Eukrate, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.